Z11 ou Z-11 peut faire référence à :
 Changhe Z-11, un hélicoptère civil et militaire chinois ;
 Examen spécial de dépistage de maladies infectieuses et parasitaires, d'après la classification internationale des maladies ;
 Panhard Dyna Z11, une version de la Panhard Dyna Z ;
 Z11, une catégorie de hiéroglyphes dans la liste totale des hiéroglyphes selon la classification Gardiner ;
 Z 11 Bernd von Arnim un destroyer de la Kriegsmarine.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres